4 marca 2017 został rozegrany mecz jedenastej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2016, Víkingura Gøta, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2016, KÍ Klaksvík. Po raz czwarty z rzędu trofeum przypadło graczom z Norðragøta.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2017 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych